Beli est un géant de la mythologie nordique. Il tomba au combat contre le dieu Freyr qui le tua avec un bois de cerf car Beli n'avait pas son épée. Dans les Kennings, Freyr est souvent appelé « bani Belja » (le tueur de Belis).

Comme Frey donna son épée à son serviteur Skirnir pour arrêter la main de Gerd, elle n'épouserait jamais le meurtrier de son frère, on suppose que Gerdr et Beli étaient frère et sœur.

Beli est aussi le nom d'un cheval dans le Kálfsvísa, un des récits de l'Edda de Snorri.

Honneurs 

Beli, un satellite de Saturne du groupe nordique, porte le nom du géant.

Sources 
 Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie. Stuttgart (3. Aufl.) 2006. .

Notes et références 

Géant de la mythologie nordique